Wolf Rock steht für:

 Wolf Rock Lighthouse, Leuchtturm in Großbritannien
 Wolf Rock (Connecticut), Gneis- und Quarzkonglomerat-Gletscherfindling in Mansfield, Connecticut, USA
 Wolf Rock (Lord Howe Island), unterseeischer Felsen und Riff bei Lord Howe Island, Australien
 Wolf Rock (Queensland), Felsgruppe bei Double Island Point, Queensland, Australien
 Wolf Rock!, Debüt-Studioalbum der japanischen Rockband Guitar Wolf (1993)